Frénois puede referirse a: 

 Frénois, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Frénois, comuna francesa situada en Vosgos.